Jardim de Alá, logradouro do Rio de Janeiro
 Jardim de Alah, praia de Salvador
 The Garden of Allah (1916), filme mudo
 The Garden of Allah (1927), filme chamado em Portugal de O Jardim de Alá
 O Jardim de Alá (1936), filme com Marlene Dietrich
 Jardim de Alah, filme brasileiro (1988)